Osoby noszące nazwisko Kapsa:
 Zygmunt Kapsa (ur. 25 września 1889) – podpułkownik Wojska Polskiego
 Jarosław Kapsa (ur. 1958) – polski polityk
 Paweł Kapsa (ur. 1982) – polski piłkarz
 Bracia Bartosz Kapsa i Jakub Kapsa – polscy muzycy (Something Like Elvis, Contemporary Noise Quintet)